Добош може да се отнася за:

 Торта „Добош“ – класически унгарски сладкиш
 Ева Добош – рожденно име на унгарската порнографска актриса Ийв Ейнджъл